Duda Ernő (1943) genetikus, biokémikus, biológus, egyetemi tanár
 Duda Ernő (1968) üzletember